Kaltenthal ist der Name von Ortsteilen in Bayern:
 Kaltenthal (Brunnen), in der Gemeinde Brunnen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Kaltenthal (Pegnitz), in der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth
 Kaltenthal (Trausnitz), in der Gemeinde Trausnitz, Landkreis Schwandorf

Kaltenthal ist ein Nachname:
 Kaspar von Kaltenthal († 1552), schwäbischer Bundesrichter und Domherr zu Augsburg
 Philipp Jakob von Kaltenthal († 1669), Deutschordensritter

Kaltenthal steht auch für:
 Kaltenthal, fiktive Stadt aus der Fernsehserie Um Himmels Willen

Siehe auch:

 Kaltental